Kryzys berliński 1948–1949
 Kryzys berliński 1961